Уголо́к — является катаным, тянутым или гнутым профилем, один из базовых элементов металлических конструкций. Уголок представляет собой балку Г-образного сечения из металла сортового проката, которое изготавливают на трубных станах из качественной конструкционной стали. Уголок изготавливают из различного материала: пластик, металл, различные композитные сплавы.

Прокатный металлический уголок применяют практически во всех отраслях, особенно широко его используют в строительной индустрии в качестве жёсткой арматуры для усиления бетона (в сочетании с другими профилями: швеллером и двутавром) в монолитных конструкциях высотных каркасных зданий, в тяжелонагруженных и большепролётных перекрытиях и покрытиях.

Виды уголка 
Существуют следующие виды стального уголка:
 стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93) изготавливают длиной от 4 до 12 м, но допускают изготовление уголков и более 12 м, кривизна их при этом не должна превышать 0,4% от длины; предназначен для изготовления различных металлоконструкций и крепления к ним кабелей, труб и различной электроаппаратуры;
 стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86);
 стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 19771-93);
 стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93);

Точность изготовления 
По точности согласно ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 прокатки уголок подразделяют на:
 уголок высокой точности — А
 с повышенной точностью производства — Б
 обычной точности — В

Массово-габаритные размеры 
Различают уголок различной длины:
 мерной длины;
 кратной мерной длины;
 немерной длины;
 ограниченной длины в пределах мерной.

Различают сечения согласно стандарту, по которому изготавливают.

Технология изготовления 
Металлические уголки равнополочные и неравнополочные изготавливают на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.

Металлические конструкции
Металлические профили